Еландинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Целинном районе Алтайского края России. Административный центр — село Еланда.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 851 человек, в том числе 410 мужчин и 441 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 837 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Еланда.

Примечания 

Сельские поселения Целинного района Алтайского края